Stövchen steht für:

 ein Warmhaltegerät für Teekannen u. Ä., siehe Stövchen
 eine alte westfälische Taubenrasse, siehe Stövchen (Taube)